Brenntbach ist ein Gewässername:
 Brenntbach (Alm), rechter Zufluss der Alm in Heckenau, Gemeinde Grünau im Almtal, Bezirk Gemunden, Oberösterreich
 Brenntbach (Söllbach), linker Zufluss des Söllbachs in der Waldgemarkung von Rieden, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bränntbach
 Brensbach